

Geografia
 Burgo de Osma-Ciudad de Osma – comune spagnolo della comunità autonoma di Castiglia e León
 El Burgo – comune spagnolo nella comunità autonoma dell'Andalusia
 El Burgo de Ebro – comune spagnolo nella comunità autonoma dell'Aragona
 El Burgo Ranero – comune spagnolo nella comunità autonoma di Castiglia e León
 Torre del Burgo – comune spagnolo nella comunità autonoma di Castiglia-La Mancia

Persone
 Luigi Burgo (1876-1964) – ingegnere elettrotecnico e industriale italiano
 Mario Moreno Burgo (1935-2005) – calciatore cileno
 Rufino Segovia del Burgo, meglio noto come Rufino (1985) – calciatore spagnolo
 Samuele Burgo (1998) – canoista italiano

Altro
 Cartiere Burgo – azienda cartaria italiana
 Istituto di moda Burgo – scuola privata di moda con sede principale a Milano